Adam Burski (ok. 1560-1611) – logik i filozof
 Aleksander Burski (1904-1991) – komunista
 Andrzej Burski (ur. 1939) – polski polityk
 Czesław Burski (1919-1976) – polityk PRL
 Jerzy Burski (1914-1979) – polityk PRL
 Juliusz Burski (1933–1990) – polski reżyser filmowy 
 Ksawery Burski (ur. 1938) – polski sinolog i dyplomata  
 Ryszard Burski (ur. 1954) – polski polityk
 Tomasz Burski (1959-2001) – polski dziennikarz, poeta